August Bischof (18 août 1900- 4 mars 2006) était un centenaire autrichien. Il était le dernier survivant des vétérans de la Première Guerre mondiale ayant appartenu à l'armée austro-hongroise.

Voir aussi
 Liste des derniers vétérans survivants de la Première Guerre mondiale par pays

Naissance en août 1900
Décès en mars 2006
Naissance en Autriche-Hongrie
Décès en Autriche
Militaire austro-hongrois de la Première Guerre mondiale
Décès à 105 ans
Centenaire autrichien
Personnalité autrichienne du XXe siècle